Fischergraben steht für:

Orte:
 Fischergraben (Gemeinde Gablitz), Ortsteil von Gablitz, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Gewässer:
 Fischergraben (Braunschweig)
 Fischergraben (Herne)

Siehe auch:
 Fischerbach
 Fischgraben